Lysithea (mythologie), een van de Oceaniden in de Griekse mythologie
Lysithea (maan), een maan van Jupiter